John Street ist der Name folgender Personen:

* John Street (Historiker) (1922–1991), britischer Historiker 
 John Street (Sprachwissenschaftler) (John Charles Street; * 1924), Mongolist 
 John Street (Fußballspieler) (1926–1988), englischer Fußballspieler
 John Street (Schiedsrichter) (1932–2009), englischer Snookerschiedsrichter
 John Street (Politiker) (John Franklin Street; * 1943), US-amerikanischer Politiker
 John Street (Politikwissenschaftler) (John Richard Street; * 1952), britischer Politikwissenschaftler